Preußensäule steht für
Preußensäule (Friedrichsfelde)
Preußensäule (Ubstadt) 
Preußensäulen, Rügen